Букреев (Букреева) — русская фамилия.
 Букреевы — русский дворянский род.

Известные носители 
 Букреев, Алексей Игоревич (род. 1958) — пианист, педагог, профессор Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского.
 Букреев, Анатолий Николаевич (1958—1997) — советский и казахстанский высотный альпинист, «снежный барс».
 Букреев, Борис Яковлевич (1859—1962) — украинский математик, член АН УССР.
 Букреев, Виктор Иванович (1949—1977) — cоветский лётчик—испытатель.
 
 Букреев, Сергей Анатольевич (род. 1976) — российский гребец.
 Букреев, Юрий Дмитриевич (род. 1941) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.

 Букреева, Анастасия Александровна (род. 1981) — российская писательница и драматург.
 Букреева, Елена Константиновна (род. 1965) — советская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.
  (род. 1997) — российская дзюдоистка, серебряная медалистка чемпионата России в полутяжёлом весе (2019).
 Букреева, Ольга Валерьевна (род. 1987) — российская волейболистка.

См. также